Giaccone – sinonimo di giubbotto

Persone
 Andrea Giaccone (1976) – politico italiano
 Emilio Giaccone (1902-1972) – dirigente dell'Azione Cattolica Italiana, cofondatore dell'Anonima Veritas Editrice e presidente dell'Enaoli
 Enrico Giaccone (1890-1923) – pilota automobilistico italiano
 Fausto Giaccone (1943) – fotografo italiano
 Paolo Giaccone (1929-1982) – medico italiano
 Stefano Giaccone (1959) – musicista e cantautore italiano
 Vittorio Giaccone (1858-1933) – avvocato e politico italiano